Tiny steht für:

 Tiny, britische Automarke
 Tiny (Automarke), ungarische Automarke
 Tiny (Ontario), Ort in Kanada
 Tiny Wings, deutsches Computerspiel 
 Tiny Lights, von John Hamilton und Donna Croughn gegründete Folkband

Tiny ist der Vorname oder Spitzname folgender Personen:

 Tiny Bradshaw (1905–1958), US-amerikanischer Sänger und Produzent
 Tiny Burdick (1908–1945), US-amerikanischer American-Footballspieler
 Tiny Debüser (1892–1957), deutsche Mezzosopranistin
 Tiny Feather (1902–1965), US-amerikanischer American-Footballspieler
 Tiny Grimes (1916–1989), US-amerikanischer Jazz- und Rhythm and Bluessänger 
 Tiny Kahn (1924–1953), US-amerikanischer Schlagzeuger und Produzent
 Tiny Parham (1900–1943), US-amerikanischer Jazzpianist
 Tiny Peters (* 20. Jh.), niederländische Opernsängerin 
 Tiny Reniers (* 1947), niederländischer Bogenschütze
 Tiny Rowland (1917–1998), britischer Geschäftsmann
 Tiny Ruh (1895–1971), US-amerikanischer American-Footballspieler
 Tiny Senders (1874–1941), österreichische Schauspielerin
 Tiny Thompson (1903–1981), kanadischer Eishockey-Torwart
 Tiny Tim (1932–1996), US-amerikanischer Popmusiker

Tiny ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Alberto Pires Tiny (* 1950), são-toméischer Politiker, Außenminister (seit 2008)
 Tieng Tiny (* 1986), kambodschanischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Tini
 Teenie